Ста́йки  — деревня в составе Дашковского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Дашковка, Липовка.

Примечания 

Населённые пункты Могилёвского района